Opzioni – sistema adottato in Alto Adige durante il Fascismo per permettere l'espatrio dei cittadini di lingua tedesca
 Opzioni – in finanza, tipo di contratto
Opzioni – romanzo di Robert Sheckley del 1975

Pagine correlate
Opzione